Frederic del Regne Unit (príncep de Gal·les) (1707 - 1751).
 Frederic del Regne Unit (duc de York) (1763 - 1827).